Lungin ist der Familienname folgender Personen:

 Pawel Semjonowitsch Lungin (* 1949), russischer Drehbuchautor und Filmregisseur
 Semjon Lwowitsch Lungin (1920–1996), sowjetischer Drehbuchautor